Wyprawa na Bukowinę króla Jana Olbrachta w 1497 roku, w czasie wojny polsko-tureckiej 1485-1503
 Wyprawa na Bukowinę hetmana wielkiego koronnego Stanisława Jana Jabłonowskiego w 1685 roku w czasie wojny polsko-tureckiej 1683-1699